42-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1979 по март 1980 года с участием 8 команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 6 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в один круг с учётом очков, набранных на предварительном этапе.

Команды, занявшие на предварительном этапе 7—8-е места, приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги за 4 путёвки в высшую лигу. Команды, занявшие в переходном турнире 5—6-е места, в стыковых матчах разыграли две путёвки в высшую лигу с 5-й и 6-й командами 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 

По итогам переходного турнира путёвки в высшую лигу получили «Искра» (Ворошиловград), АДК (Алма-Ата), МедИн (Одесса) и МОПИ (Московская область).

В переходных матчах новосибирский «Кировец» победил рижскую «Аврору», а минская «Искра» — запорожскую «Орбиту». Победившие команды выиграли путёвки в высшую лигу. С сезона 1981 года высшая лига вновь расширяется до 12 команд.

1-я лига

За 5—18 места  
 5. «Аврора» Рига
 6. «Искра» Минск
 7. «Буревестник» Ленинград
 8. «Нефтчи» Баку
 9. «Локомотив» Москва
 10. «Спартак» Омск
 11. «Виброприбор» Кишинёв
 12. «Технолог» Челябинск
 13. «Эхитуструст» Таллин
 14. «Динамо» Каунас
 15. «Буревестник» Фрунзе
 16. «Буревестник» Тбилиси
 17. «Спартак» Ереван
 18. «Таджикистан» Душанбе

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Елена Волкова, Лидия Логинова, Любовь Козырева (Тимофеева), Ирина Макогонова, Светлана Никишина, Надежда Радзевич, Наталья Разумова, И.Рыбкина, Ольга Соловова, Ольга Филюшина. Тренер — Николай Карполь.

 ТТУ (Ленинград): Ольга Белова, А.Валге, Л.Васильева, Л.Веремчук, Н.Вильямовская, Надежда Горловская, Т.Епифанцева, В.Ермилова, Л.Изотова, Татьяна Карасёва (Сорокина), Л.Макарова, Л.Уфимцева. Тренер — Анатолий Федотов.

 ЦСКА: Светлана Бадулина, Ирина Беспалова, Е.Боровикова, Ольга Вербова, Е.Потапова, Наталья Родзевич, Т.Савченко, Е.Ситницкая, Татьяна Черкасова, Людмила Чернышёва, Н.Шияфетдинова, Е.Шленова. Тренер — Мирон Винер.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе
1980 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1980 году